Тонкобрюшки (Leptogastrinae) — подсемейство ктырей подотряда короткоусые. Около 300 видов. Ктыри с нитевидным телом длиной от 5 до 25 мм. Специализированные охотники-хортобионты: ловят добычу в траве, в кустарниках или в кронах деревьев. В России 3 рода (Leptogaster, Mesoleptogaster, Psilonyx).
В мировой фауне около 20 родов (с синонимами 24 родовых таксона), распространены во всех зоогеографических регионах (около половины родов встречаются в Новом Свете). Первый тергит брюшка в 5 раз (и более) длиннее своей ширины.

 
 
 
 
 
 
 
  (=)
  (= , , )
 
  (с подродом )
 
 
 
  (=)

Примечания

Литература 
 Лер П. А. (1996). Ктыри подсемейства Asilinae (Diptera, Asilidae) Палеарктики. Эколого-морфологический анализ, систематика и эволюция. — Владивосток, Дальнаука, 1996. — 184 с.

Ссылки 
 Zur Kenntnis der Raubfliegen Deutschlands Сайт о ктырях
 Robber flies of Germany
 AsilidaeData Сайт о ктырях
 Ктыри Америки — фото, описание
  Asilidae — ктыри

Ктыри
Подсемейства насекомых
Роды двукрылых